Disulfid železnatý (chemický vzorec FeS2) se vyskytuje v různých podobách:
 Markazit
 Pyrit

Související články 
 sulfid železnatý

Disulfidy (minerály)
Železnaté sloučeniny